Плей-офф НБА 2019, серии игр на вылет до 4-х побед, начались 13 апреля. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все команды посеяны с 1 по 8 место в турнирной таблице своей конференции.

«Милуоки Бакс» квалифицировалось в плей-офф с 60 победами, лучшем результатом как в Восточной конференции, так и в лиге в целом. Лучшая команда Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» завершила регулярный чемпионат c 57 победами.

Квалифицировались в плей-офф

Восточная конференция

Западная конференция 

Примечания

Сетка

Первый раунд
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

(1) Милуоки Бакс vs. (8) Детройт Пистонс

(2) Торонто Рэпторс vs. (7) Орландо Мэджик

(3) Филадельфия Севенти Сиксерс vs. (6) Бруклин Нетс

(4) Бостон Селтикс vs. (5) Индиана Пэйсерс

Западная конференция

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (8) Лос-Анджелес Клипперс

(2) Денвер Наггетс vs. (7) Сан-Антонио Спёрс

(3) Портленд Трэйл Блэйзерс vs. (6) Оклахома-Сити Тандер

(4) Хьюстон Рокетс vs. (5) Юта Джаз

Полуфиналы конференций

Восточная конференция

(1) Милуоки Бакс vs. (4) Бостон Селтикс

(2) Торонто Рэпторс vs. (3) Филадельфия Севенти Сиксерс

Западная конференция

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (4) Хьюстон Рокетс

(2) Денвер Наггетс vs. (3) Портленд Трэйл Блэйзерс

Финалы конференций

Восточная конференция

(1) Милуоки Бакс vs. (2) Торонто Рэпторс

Западная конференция

(1) Голден Стэйт Уорриорз vs. (3) Портленд Трэйл Блэйзерс

Финал НБА: (E2) Торонто Рэпторс vs. (W1) Голден Стэйт Уорриорз 

 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Статистика

Индивидуальная

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 14 июня 2019.

Командная статистика

Ссылки 
 2019 NBA Playoffs at ESPN
 Официальный сайт плей-офф
 

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2018/2019